Солохин — фамилия; имеет женскую форму Солохина.
 Солохин, Валентин Фёдорович (1933—2018) — инженер-мостостроитель, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР.
 Солохин, Сергей Петрович (род. 1955) — советский и российский военачальник, генерал-майор ракетных войск стратегического назначения, военный педагог.